Cross Plains (Tennessee)
 Cross Plains (Texas)
 Cross Plains (Wisconsin)

Homonymie de localités aux États-Unis